

Biologie 
 En botanique, Zilla est un genre de la famille des Brassicaceae.
 En biologie, Zilla est un genre d'araignées.

Art 
 En cinématographie, Zilla est le nom officiel donné au monstre Godzilla du film de Roland Emmerich par les studios Tôhô.

 Zilla est le nom de la police typographique du logo de Mozilla, police mise gratuitement à la disposition de tous par la société Mozilla (Moz://a) en .

Informatique 
 En informatique -zilla est un suffixe que l'on retrouve dans le nom de plusieurs logiciels et sites Internet. Ce suffixe s'est développé depuis que le projet mozilla s'est popularisé, projet qui inclut lui-même le client IRC ChatZilla. Le suffixe trouve son origine dans le personnage Godzilla. Voici quelques noms portant ce suffixe :

 Logiciels
 ChatZilla, un client Internet relay chat
 FileZilla, un client FTP
 Mozilla, un ensemble de logiciels libres multiplateformes destinés à Internet ;
 Bugzilla, un logiciel Open-source de débuscage de bogue, avec une interface en ligne ;
 Zilla Slab, police de caractères.